Biskopsmössa kan syfta på:

 Biskopsmössa (kaktus) – suckulent växt inom släktet Astrophytum
 Biskopsmössa (svamp) – svampart
 Biskopsmössa – liturgisk huvudbonad, se Mitra